PET - аббревиатура. Может означать: 
 Polyethylene terephthalate (Полиэтилентерефталат) - вид термопластика.
 Positron emission tomography - позитронно-эмиссионная томография.
 Preliminary English Test (Предварительный английский тест) - экзамен по английскому языку, проводящийся Кембриджским университетом. 
 Commodore PET — домашний персональный компьютер, выпускавшийся компанией Commodore с 1977 года.